Jerzy Kazimierz Błażejewski (ur. 1 sierpnia 1939 w Łodzi) – inżynier mechanik, emeryt, burmistrz Międzylesia, radny i wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Międzylesie.
W latach 1990–1994 był burmistrzem miasta Międzylesia. W latach 1998–2010 (przez trzy kadencje) radny Rady Miasta i Gminy Międzylesie, w tym okresie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego.

Przypisy

Bibliografia 
 Dzieje Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu 1945-2005, red. Antonina Leśniak-Osadkowska, Krystyna Korczak i inni, Międzylesie 2005, , s. 26.
 Tadeusz Bieda, Błażejewski Jerzy, w: Popularna Encyklopedia Ziemi Kłodzkiej, tom 1 (A-J), red. Janusz Laska, Mieczysław Kowalcze, Kłodzko 2009, Wydawnictwo „Maria”, , s. 53.

Urodzeni w 1939
Polscy inżynierowie mechanicy
Ludzie związani z Międzylesiem
Polscy burmistrzowie
Polscy radni rad gmin
Ludzie urodzeni w Łodzi